La confusion est l'état de ce qui est confus. Ce mot peut faire référence à :

Droit 

 la confusion, notion de droit 
 la confusion, propriété d'une méthode de chiffrement cryptologie

Musique

Album 

 Confusion, album et chanson du musicien et chanteur nigérien Fela Kuti, sortis en 1975.

Chanson 

 Confusion, chanson du groupe Electric Light Orchestra, sortie en 1979 ;
 Confusion, single du groupe New Order, sorti en 1983.

Cinéma 
 Confusion, court-métrage d'Alexandra Robin (2010)
 Confusion, film de Yacine Brahem et Dario Cerruti (2016)

Informatique 

 Dans le wikicode (langage informatique utilisé pour écrire les articles de Wikipédia), il existe un modèle à mettre en entête d'un article qui sert à éviter la confusion de celui-ci avec un autre article.

Littérature 

 , est une convention annuelle de science-fiction qui se tient dans le Michigan, États-Unis

Voir aussi 

 Syndrome confusionnel, un ensemble de troubles des fonctions supérieures ;
 Cercle de confusion, en photographie ;
 Matrice de confusion ;
 Confusionnisme.